Лиман Первый — название населённых пунктов на Украине:

 Лиман Первый — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Лиман Первый — село в Двуречанском районе Харьковской области.

См. также 
 Лиман (значения)